Ausgrabensee steht für folgende Gewässer im Kreis Plön, Schleswig-Holstein:

 Oberer Ausgrabensee
 Unterer Ausgrabensee